Miejscowości: 
 Chojno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo 
 Chojno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo 
 Chojno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Chojno – osada w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Chojno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław
 Chojno – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Chojno

Inne:
 Chojno – jezioro na Pojezierzu Chełmińskim
 Chojno – jezioro na Pojezierzu Poznańskim
 gmina Chojno
 sielsowiet Chojno

Zobacz też:

Wsie w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki: 
 Chojno-Błota Małe
 Chojno-Błota Wielkie
 Chojno-Młyn
 Chojno-Wieś